Kariz är den afghanska benämningen på ett underjordiskt bevattningssystem, se Qanat.

Kariz kan också syfta på följande plats:

Iran 

 Kārīz (ort), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar